Partito Nazionale può riferirsi a diversi partiti politici:
Partito Nazionale d'Australia (National Party of Australia), Australia
Partito Nazionale (Jatiya Party), Bangladesh
Partito Nazionale del Canada (National Party of Canada), Canada
Partito Nazionale (Partido Nacional), Cile
Partito Nazionale (Partido Nacional), Costa Rica
Partito Nazionale (al-Ḥizb al-Waṭanī), Egitto
Partito Nazionale Britannico (British National Party), Gran Bretagna
Nuovo Partito Nazionale (New National Party), Grenada
Partito Nazionale (An Páirtí Náisiúnta), Irlanda
Partito Nazionale Fascista, Italia
Partito Nazionale Monarchico, Italia
Partito Nazionale della Nuova Zelanda (New Zealand National Party), Nuova Zelanda
Partito Nazionale Scozzese (Scottish National Party), Scozia
Partito Nazionale, Siria
Partito Nazionale Slovacco (Slovenská národná strana), Slovacchia
Partito Nazionale (National Party), Stati Uniti d'America
Partito Nazionale (National Party), Sudafrica
Partito Nazionale Contadino (Partidul Naţional Ţărănesc), Romania
Partito Nazionale Liberale (Partidul Naţional Liberal), Romania
Partito Nazionale Contadino Cristiano Democratico (Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat), Romania
Partito Nazionale (Partido Nacional), Uruguay